— французский комикс авторства Тони Валенте, выходящий с 2013 года. Выполнен в стиле, подражающем японской манге. На русском языке издаётся с 2022 года издательством «АСТ».

В октябре 2018 года вышла аниме-адаптация из 21 серии, снятая студией Lerche. 2 октября 2019 года запланирован выход второго сезона.

Сюжет 
Сет — начинающий волшебник из области Помпо Хиллз, который учится колдовству у однорукой колдуньи Альмы. Как и все маги, он «заражен»: один из немногих живых существ, которые пережили контакт Немезиды, эти существа упали с неба, которые загрязняют и уничтожают всех, кого они касаются. Его явный иммунитет заставил его выбрать путь, который казался ему более подходящим: стать Охотником и сражаться с Немезидой. Но более того, Сет хочет заниматься поиском, который выходит за рамки простой охоты за монстрами.

Персонажи

Медиа

Комикс 
Создан Тони Валенте и выполнен в стилистике манга.

Аниме 
В октябре 2018 года вышла аниме-адаптация производства студии Lerche. Режиссёрами стали Киси Сэйдзи и Фукуока Даики, сценарий написал Макото Уэдзу. Дизайнер персонажей — Нодзоми Кавано, композитор — . Первый сезон завершился анонсом продолжения. 2 октября 2019 года начался показ второго сезона, состоящего из 21 эпизода.

Примечания

Ссылки 

Lerche